Roseville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Roseville Township (Arkansas)
 Roseville Township (Illinois)
 Roseville Township (Grant County, Minnesota)
 Roseville Township (Kandiyohi County, Minnesota)
 Roseville Township (North Dakota)